O Sport Club Santa Maria em 2017-18 participou de campeão regional e torneio de abertura, alé, Santa Maria participado em taça regional e primeira e único vez em taça nacional.  Santa Maria finido o segundo plaça em Sal.

Elenco e comissão técnica
abril de 2017

Outras informações
de 2017
Presidente:  Américo Soares
Treinador:  Kiki

Uniformes

Uniformes de jogo 

 Primeiro uniforme: Camisa e calção e meia vermelha e meia branco;
 Segundo uniforme: Camisa e meias branco e calção amarelho;

Competições

Torneio de Abertura do Sal
Santa Maria venceu o torneio com vitoria sobre Académico do Aeroporto em tempo extra em jogo final. Txubasco goleio um em 119o minuto.

Primeira Divisão do Sal
Santa Maria inicio com primeira posição. O dois derrotas, o último ver Palmeira 1-3 em 10 de março perdeu uma chance por campeão, em fim de rodada final, o clube finido os finalista.

Classificações

Taça do Sal (Dja d'Sal)
Santa Maria avancado por final e vence sobre GD Palmeira em tempo extra com resultado 1-0 em 31 de março e jogarado por único temporada em taça nacional.

Taça de Cabo Verde
Santa Maria participado por primeira e único vez em taça nacional. Plaçado em zona central, Santa Maria venceu o vencedor de Boa Vista Sport Sal Rei Club com 4-0 e avançado ver meias finais e venceu 1-0 sobre SC Morabeza, vencedor de Brava (ilha das flores). Santa Maria recebeu uma chance por uma título em jogo final, disputado em 9 de junho, e totalmente perdeu o título ver Sporting Clube da Praia (vencedor de Santiago Sul), o jogo finido 2-1, Tchubasco artilheirado em 90+6 minutos.

Notas

Referěncias

Ligação externo
SC Santa Maria na Facebook
SC Santa Maria na Sports Mídia

2017-18
Temporadas 2017–18 de clubes de futebol